Eskridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eskridge (Kansas), im Wabaunsee County
 Eskridge (Mississippi), im Lowndes und  im Montgomery County

Eskridge ist der Familienname folgender Personen:

 Charles V. Eskridge (1833–1900), US-amerikanischer Politiker
 D’Wayne Eskridge (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kelley Eskridge (* 1960), US-amerikanische Autorin, Drehbuchautorin und Schreibtrainerin
 William N. Eskridge (* 1951), US-amerikanischer Jurist, Hochschullehrer und Autor